Le terme Top Spin peut désigner différentes choses : 
Topspin, un coup au tennis de table
Top Spin, un jeu vidéo de tennis de 2003
Top Spin 2, un jeu vidéo de tennis de 2006
Top Spin 3, un jeu vidéo de tennis de 2008
Top Spin 4, un jeu vidéo de tennis de 2011
Top Spin, une attraction foraine
 Topspin, un personnage de l'univers des Transformers